Collected — второй сборник рэп/ню-метал группы Limp Bizkit, выпущенный 12 мая 2008 года. Альбом представляет собой ретроспективный сборник с альбомов Three Dollar Bill, Y’all$, Significant Other, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, Results May Vary, The Unquestionable Truth (Part 1). Сборник был выпущен в Европе компанией Spectrum Music, дочерней компанией Universal Music Group.

Список композиций

Участники 
 Фред Дёрст — вокал
 Уэс Борланд — гитара
 Брайан Уэлч — гитара (3)
 Майк Смит — гитара (8)
 Сэм Риверс — бас-гитара
 Джон Отто — барабаны
 DJ Lethal — тёрнтейблизм, сэмплы, программирование

Источники 

Сборники 2008 года
Альбомы Limp Bizkit